Графиня Евдоки́я Петро́вна Ростопчина́, урождённая Сушко́ва (, Москва — , там же) — русская поэтесса, переводчица, драматург и прозаик, хозяйка литературного салона.

Биография 
Дочь действительного статского советника Петра Васильевича Сушкова (1783—1855) от брака его с Дарьей Ивановной Пашковой (1790—1817). Двоюродная сестра Е. А. Сушковой и П. В. Долгорукова.

Потеряв в возрасте шести лет мать, Евдокия Сушкова, вместе с двумя младшими братьями, росла в Москве в богатой семье своего деда, отца матери, Ивана Александровича Пашкова (одного из наследников мясниковских миллионов). Девочка много читала и изучила немецкий, французский, итальянский и английский языки. В 1831 году П. А. Вяземский, друг дома, опубликовал в альманахе «Северные цветы» её первое стихотворение «Талисман» с подписью Д-а.

Двадцати двух лет, чтобы избавиться от домашнего гнёта, Евдокия решилась принять предложение молодого и богатого графа Андрея Фёдоровича Ростопчина (1813—1892), сына бывшего московского главнокомандующего. Венчание было 26 мая 1833 года в Москве в Веденской церкви на Стретенке. Молодые супруги жили весело и открыто в своём доме на Лубянке. По собственному признанию, Ростопчина была, однако, очень несчастна с грубым и циничным мужем и стала искать развлечений в свете, была окружена толпою поклонников, к которым относилась далеко не жестоко. Рассеянная светская жизнь, прерываемая частыми и продолжительными путешествиями по России и за границу, не мешала Ростопчиной с увлечением предаваться литературным занятиям.

В 1836 году семья переехала в Петербург и была вхожа в высшее интеллектуальное общество столицы. Ростопчина начала подписывать свои публикации Р-а, а потом своим полным именем. В творчестве её поддерживали такие поэты, как Лермонтов, Пушкин, Жуковский. Ей посвящали свои стихотворения Огарев, Мей и Тютчев. Гостями её литературного салона бывали Жуковский, Вяземский, Гоголь, Мятлев, Плетнев, В. Ф. Одоевский и другие.

Ежегодно с 1832 по 1843 год лето и осень Ростопчина жила в принадлежавшем её мужу воронежском имении — селе Анне, где в 1837—1839 годах родились трое её детей: дочери Ольга и Лидия и сын Гектор. Два года (1838—1840) она жила в Анне безвыездно. Там были написаны многие известные её стихи.

Большую часть её лирики составляли стихи о неразделенной любви. В 1839 году издала книгу «Очерки большого света», которая была проигнорирована и читателями, и критикой. Хотя Ростопчина писала также повести и комедии, её проза не пользовалась особым успехом.

Графиня Ростопчина столько же была известна своей красотой, сколько умом и поэтическим дарованием. По словам современников, небольшого роста, изящно сложенная, она имела неправильные, но выразительные и красивые черты лица. Большие, тёмные и крайне близорукие её глаза «горели огнём». Речь её, страстная и увлекательная, лилась быстро и плавно. В свете она была предметом многих сплетен и злословия, к которым её светская жизнь нередко подавала повод. В то же время, обладая необычайной добротой, она много помогала бедным и всё, что получала от своих сочинений, отдавала князю Одоевскому для основанного им благотворительного общества.

Во время поездки за границу в 1845 году написала балладу «Насильный брак», в которой аллегорически осудила отношения России к Польше. В ответ на это произведение, «наделавшее много шума», поэт Павел Гвоздев написал четверостишие.

Вернувшись в 1847 году из заграничного путешествия, вконец разорённая мужем, графиня Ростопчина поселилась в Москве (Николай I запретил поэтессе появляться в столице) в доме своей свекрови Е. П. Ростопчиной, католички, которая, по-видимому, предпочла бы и внуков воспитывать в духе католицизма. Последние годы жизни Евдокии прошли в крайне тяжелой домашней обстановке и постоянной глухой борьбе со свекровью, беспощадно осуждавшей её светские увлечения и православное воспитание, даваемое ею детям.

Ростопчина продолжала писать стихи, пьесы, переводы, но интерес к её творчеству уже спадал. В последние годы своей жизни она высмеяла различные литературные движения в России, в итоге оказавшись в изоляции. Из Москвы она выезжала летом только в подмосковное имение Вороново. В 1852 году была опубликована повесть «Счастливая женщина». В 1857 году Огарёв написал Ростопчиной стихотворение.

Почти забытая публикой, после двух лет болезни, графиня Ростопчина умерла 3 декабря 1858 года. Была похоронена на старом Пятницком кладбище в Москве. Тайный советник П. Дурново записал в своем дневнике:

Додо Ростопчина — персонаж романа Михаила Казовского «Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…».

Дети 

От брака с Андреем Фёдоровичем Ростопчиным у Евдокии Петровны было две дочери и сын:
 Ольга Андреевна (05.09.1837—19.12.1916), крещена 16 сентября 1837 года в Исаакиевском соборе, крестница И. В. Васильчикова и княгини А. Г. Белосельской-Белозерской. Замужем за графом Иосифом Торниелли-Брузатти-ди-Вергано, дипломатом и итальянским посланником в Румынии. В 1880-е годы была пожалована в кавалерственные дамы испанского Ордена Королевы Марии Луизы. Похоронена на кладбище Баньё в Париже.
 Лидия Андреевна (25.10.1838—1915), писательница, жила на скромную пенсию, получаемую от императора, последние годы провела в Париже.
 Гектор Андреевич (12.12.1839—09.08.1879), полковник, был женат на Марии Григорьевне фон Рейтлингер, имели двух сыновей Бориса (р. 1874) и Виктора (р. 1878).

Многие источники утверждают, что от внебрачной связи с Андреем Николаевичем Карамзиным она имела двух дочерей. Они носили фамилию Андреевские и воспитывались в Швейцарии.
 Мария Андреевна Андреевская, была замужем за Петром Ивановичем Приклонским, помещиком Ардатовского уезда. Брак был неудачным. Оставив мужа, она уехала за границу, где вскоре умерла от чахотки.
 Ольга Андреевна Андреевская (Голохвастова) (1840—1897), писатель-драматург, автор ряда пьес психологического характера, две из них ставились на сцене Александринки. В 1863 году вышла замуж за писателя Павла Дмитриевича Голохвастова (1838—1892).

Кроме того, у Ростопчиной был внебрачный сын от Петра Павловича Альбединского (1826—1883):
 Ипполит Петрович Альбединский (1845—после 1917), носил фамилию Иванов, в 1864 году особым указом ему было дозволено принять фамилию воспитателя и пользоваться правами его состояния; гофмейстер двора, Минский вице-губернатор.

Библиография 
 Очерки большого света / Соч. Ясновидящей [псевд.]. — Санкт-Петербург: тип. К. Неймана и К°, 1839. — [2], VI, 207 с.
 Ростопчина Е. П. Стихотворения. СПб., 1841.
 Донна Мария Колонна-Манчини: [Стихотворение] / [Соч.] Гр. А. П. Ростопчиной. — [Санкт-Петербург], 1848. — 16 с.
 Стихотворения графини Ростопчиной: Т. 1—4. — Санкт-Петербург: А. Смирдин (сын), 1856—1859.
 Возврат Чацкого в Москву: продолжение комедии Грибоедова «Горе от ума»: сочинение графини Е. П. Ростопчиной: (написано в 1856 г.). — Санкт-Петербург: Изд. Н. К. Флиге, 1865. — 140 с.
 У пристани: Роман в письмах / [Соч.] Гр. Евдокии Ростопчиной. Ч. 1—9. — Санкт-Петербург, 1857. — (Библиотека для дач, пароходов и железных дорог. Собрание романов, повестей и рассказов, новых и старых, оригинальных и переводных/Изд. А. Смирдина)
 Дневник девушки: Роман [в стихах] гр. Е. П. Ростопчиной. — Лейпциг: печатание Ф. А. Брокгауза, 1866 (Санкт-Петербург: печатня В. Головина). — VI, 466 с.
 Поэмы, повести, рассказы и новейшие мелкие стихотворения графини Е. П. Ростопчиной. — Санкт-Петербург: печ. В. Головина, 1866. — VI, 309 с.
 Ростопчина Е. П. Сочинения, т. 1. СПб., 1890.
 Когда в Москву вернулась я…: избранная лирика, драматургия, документы, письма, воспоминания / Е. П. Ростопчина; сост. Г. Д. Климова, А. А. Зенкин. — М.: ЗАО «Московские учебники — СиДиПресс», 2012 . — 223 с.
 Счастливая женщина. — М.: Правда, 1991. — 448 с .

Примечания

Ссылки 
 Евдокия Ростопчина — стихи, драмы, повести, письма.
 Ростопчина Евдокия стихи в Антологии русской поэзии
 Ростопчина Евдокия Петровна — стихи
 Н. В. П. О графине Ростопчиной. (Из записной книжки Н. В. П.) // Русский архив, 1865. — Изд. 2-е. — М., 1866. — Стб. 1349—1350. 
 Сушков Д. К биографии Е. П. Ростопчиной // Исторический вестник, 1881. — Т. 6. — № 6. — С. 300—305. 
 Ростопчина Евдокия Петровна (1811—1858) — Литературная карта Воронежской области.
 Могилы ушедших поэтов

Поэты по алфавиту
Поэты России
Русские поэты
Хозяйки литературных и великосветских салонов России
Писательницы России XIX века
Похороненные на Пятницком кладбище
Сушковы
Литераторы, известные под псевдонимами
Умершие от рака желудка